Drvo života - religijska, mitološka i znanstvena ideja o međuovisnosti života na Zemlji.
 Drvo života (kabala) - mistični koncept u kabali.
 Drvo života (znanost) - metafora kojom se označava međuzavisnost živih bića kroz evoluciju.
 Drvo života (2011) - američki film iz 2011. godine.
 Drvo života (biljka) - zimzelena biljka iz roda tuje.